Kitzberg ist

ein Ortsname:
 Kitzberg (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Kitzberg (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Kitzberg (Gemeinde Waidmannsfeld), Ortsteil in der Gemeinde Waidmannsfeld, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

ein Familienname:
 August Kitzberg (1855–1927), estnischer Schriftsteller